Фауна Украины (укр. Фауна України) — 40-томная серия научных монографий по систематике животных, которые одновременно являются справочниками и определителями. Серия издаётся Институтом зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины с 1956 года. Должна охватить все виды животных, которые распространены на территории Украины. Каждый выпуск включает определённую систематическую группу животных — например, отряд или надсемейство (в зависимости от количества видов в таксоне). По состоянию на 2022 год опубликовано 76 книг 74 выпусков 30 томов, охватывающих около 5730 видов. Нумерация томов и выпусков не хронологическая, а зависит от систематического положения группы животных.

История 
Издается с 1956 года по инициативе академика Ивана Григорьевича Пидопличко. В первый состав редакционной коллегии серии входили В. Г. Касьяненко (председатель), И. Д. Билановский, А. П. Маркевич и сам И. Г. Пидопличко. За несколько лет в состав коллегии вошли также М. А. Воинственский и Г. В. Бошко.
Первой опубликованной монографией серии стал первый выпуск первого тома, который был посвящен общей характеристике млекопитающих (автор И. Г. Пидопличко) и описаниям летучих мышей (В. И. Абеленцев и Б. М. Попов) и насекомоядных (В. И. Абеленцев, И. Г. Пидопличко).

Первые тома «Фауны Украины» посвящены описанию позвоночных, последующие — беспозвоночных, два последних — истории фауны Украины, её зоогеографическая характеристике и истории исследования. «Фауна Украины» обобщает многолетние исследования животного мира Украины и показывает, какие вопросы зоогеографии ещё не изучены. Для каждого семейства, рода и вида рассмотрены соответствующие диагнозы и таблицы для их определения, приведена синонимика видов, их описание и распространение, экологические особенности и т. д.

Возглавив 1965 году Институт зоологии И. Г. Пидопличко стал также председателем редакционной коллегии «Фауны Украины». Во второй половине 1960-х годов в состав комиссии входили: И. Г. Пидопличко (председатель), Н. А. Воинственський, В. Г. Касьяненко, А. П. Маркевич, В. Г. Пучков, И. Т. Сокур, Г. В. Бошко (секретарь). В начале 1970-х годов на должности секретаря коллегии Г. В. Бошко сменил С. Г. Погребняк. После смерти Пидопличко редакционную коллегию серии возглавил новый директор Института зоологии В. А. Топачевский.

Для монографий серии с 1977 года отмечался такой состав редакционной коллегии В. А. Топачевский (председатель), В. Г. Касьяненко, А. П. Маркевич, М. А. Воинственський, В. Г. Долин, В. Г. Пучков , И. Т. Сокур, В. И. Монченко (секретарь). Впоследствии к этому составу редакционной коллегии присоединился М. М. Щербак. В таком составе, за исключением умершего в 1981 году академика В. Г. Касьяненко, редакционная коллегия «Фауны Украины» просуществовала до середины 1990-х годов. В этом составе редакционной коллегии было издано 43 монографии серии.

В 1990-х годах государственное финансирование серии было прекращено и с 1994 года, когда были с большим опозданием изданы две монографии, написанные в начале 1990-х, длительное время новые выпуски не выходили. Следующую монографию серии было издано только в 2001 году, она стала единственной (по состоянию на 2016 год), которая не была издана за государственный счет. Впоследствии, с 2004 года, отдельные монографии серии начали издаваться по государственному заказу.

Список монографий серии

Литература 
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003.

См. также 
 Фауна России и сопредельных стран
 Жизнь животных

Ссылки 
 Полный список томов и выпусков со ссылками на аннотации «Фауны Украины» на сайте Института зоологии.

Книги по зоологии
Многотомные издания